Bellotti è un tennista italo-austriaco che gioca prevalentemente nel circuito ITF e challenger. Nel maggio del 2017 ha superato le qualificazioni del torneo di Istanbul ed è entrato per la prima volta nel main draw di un torneo dell'Atp world tour. Dopo un 2017 altalenante e un intervento nel 2018 è scivolato oltre il 400º posto in classifica avendo fallito nelle qualificazioni di molti tornei minori.

Statistiche

Tornei minori

Singolare

Vittorie (28)

Finali perse (8)

Doppio

Vittorie

Finali perse

Collegamenti esterni 
 

Italo-austriaci